Thorn ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Thorn, deutscher Name von Toruń, Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Landkreis Thorn, preußischer Landkreis
 Woiwodschaft Toruń, polnische Verwaltungseinheit
 Bistum Thorn, Bistum in Polen, siehe Bistum Toruń
 Thorn (Limburg), Stadt in der Provinz Limburg, Niederlande
 Reichsstift Thorn, Damenstift in Thorn, Niederlande
 Schloss Thorn, Burganlage in Palzem, Landkreis Trier-Saarburg

Thorn ist der Familienname folgender Personen:
 Abigail Thorn (* 1993), britische Schauspielerin und Youtuberin
 Arvid Thörn (1911–??), schwedischer Fußballspieler
 Brad Thorn (* 1975), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Charles Thorn (* 1946), US-amerikanischer Physiker
 Christer Thorn (1879–1956), schwedischer Romanist und Sprachgeograph
 Ernest Thorn (1853–1928), österreichischer Zauberkünstler
 Erwin Thorn (1930–2012), österreichischer Bildhauer
 Frankie Thorn (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Gaston Thorn (1928–2007), luxemburgischer Politiker
 George W. Thorn (1906–2004), US-amerikanischer Endokrinologe, Leiter des Howard Hughes Medical Institute
 Ines Thorn (* 1964), deutsche Schriftstellerin

 Jules Thorn (1899–1980), britischer Unternehmer
 Karsten Thorn (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler
 Liselotte Thorn (1934–2023), deutsche Anatomin und Hochschullehrerin
 Nautica Thorn (* 1984), US-amerikanische Pornodarstellerin

 Olwen Thorn (* 1984), britische Skilangläuferin und Biathletin
 Paul Thorn (* 1964), US-amerikanischer Liedermacher und Sänger
 Penelope Thorn (* 1957), englische Sängerin (Sopran)
 Rachel Thorn (* 1965), US-amerikanische Kulturanthropologin und Übersetzerin
 Robert Thorn (1925–2012), luxemburgischer Herpetologe
 Robyn Thorn (* 1945), australische Schwimmerin
 Rod Thorn (* 1941), US-amerikanischer Basketballspieler und -manager
 Staci Thorn (* 1983), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Thomas Thorn (* 1964), deutscher Musiker und Gastronom
 Tracey Thorn (* 1962), britische Musikerin
 Verena Thorn-Vogt (* 1941), schweizerisch-französische Sozialpädagoge
 Victor Thorn (1844–1930), luxemburgischer Politiker

 Werner Thorn (1922–2012), deutscher Biochemiker und Hochschullehrer 
 Wilhelm Thorn (1857–1913), deutscher Arzt

Thorn steht für:
 HMS Thorn (N11), U-Boot der britischen Royal Navy
 Thorn-Test, medizinischer Test
 Thorn Electrical Industries, britisches Unternehmen
 Thorn Lighting Group, Beleuchtungs-Unternehmen
 Kommission Thorn, europäische Kommission
 Þ, Buchstabe Thorn im altenglischen und isländischen Alphabet

Siehe auch:
 Thorne
 Thorun
 Thoron
 Torn (Begriffsklärung)
 Dorn